Sabolotne (ukrainisch ; russische Entsprechung Sabolotnoje/Заболотное) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Solotschiw, siehe Sabolotne (Solotschiw)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Schostka, siehe Sabolotne (Schostka)
 Dorf in der Oblast Transkarpatien, Rajon Chust, siehe Sabolotne (Chust)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Kryschopil, siehe Sabolotne (Kryschopil)